Mare de Déu del Carme, advocació a la mare de déu 
 Mare de Déu del Carme (Ascó)
 Mare de Déu del Carme d'Arsèguel, edifici al municipi d'Arsèguel (Alt Urgell)
 Mare de Déu del Carme del Comte
 Mare de Déu del Carme d'Illa
 Mare de Déu del Carme (Mil vivendes)
 Mare de Déu del Carme de Moià
 Mare de Déu del Carme de Periques